Il doppio del Copa Topper 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Martín Alund e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo ma Zeballos quest'anno non ha partecipato.

Alund ha fatto coppia con Facundo Bagnis ma nel 1º turno ha perso contro Máximo González e Diego Sebastián Schwartzman.

Máximo González e Diego Sebastián Schwartzman hanno battuto in finale Rogério Dutra da Silva e André Ghem 6-3, 7-5.

Teste di serie

  Thomaz Bellucci /  Marcelo Demoliner (primo turno)
  Martín Alund /  Facundo Bagnis (primo turno)

  Ariel Behar /  Guillermo Durán (primo turno)
  Stephan Fransen /  Wesley Koolhof (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Copa Topper 2013
ATP Challenger Tour 2013